Donald Jackson peut faire référence à :
 Donald Jackson (1940-), un patineur artistique canadien ;
 Donald deAvila Jackson (1920-1968), un psychiatre et psychothérapeute de l'École de Palo Alto, un fondateur du principe de la double contrainte ;
 Donald G. Jackson (1943-2003), un producteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, acteur et monteur américain.